Aaron Copland, een Amerikaanse componist
 Cop Land, een Amerikaanse film

Zie ook
Copeland (doorverwijspagina)